Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2011 (Adelaïde) (anglais : Australia rugby sevens 2011) est la  étape de la saison 2010-2011 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 2 et  à l'Adelaide Oval à Adelaide, en Australie.

La victoire finale revient à l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui bat en finale l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 28 à 20.

C'était la dernière édition de l'étape australienne à Adelaïde. À partir de la saison 2011-2012, le tournoi d'Australie se déplacera pendant 4 ans au Skilled Park de Gold Coast, et se déroulera en début de saison. Le premier tournoi du Gold Coast Sevens sera programmé en , d'où la présence de 2 tournois du World Sevens en Australie au cours de l'année 2011.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (douze équipes permanentes plus quatre invitées) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Nick Royle (8 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Tomasi Cama ()

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Lien externe 
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2011
Événement sportif en Australie
Rugby à sept en 2011
Sport en avril 2011